Турско село може да се отнася за:

 Турско село или Туркохор, село в дем Драма, Гърция, от 1927 година на гръцки Милопотамос;
 Бистрица, село в Западна България, до 1878 Турско село, през 1959 година слято с Долно село, община Кюстендил;
 Подвис, село в Община Кривогащани със старо име Турско.

 Вижте също
 Туркохор